Mahawansa o Mahavansa, llibre històric sobre Sri Lanka entre el 543 aC i el 304 dC
 Mahawansa o llinatge Mahavansa, dinastia original singalesa, que vol dir Gran dinastia